Lingüística: judeocatalà
 Lingüística i política: terme proposat a mitjan segle XX com aglutinador de tots els dialectes catalans. Vegeu Comunitat Catalànica.